NAT eller nat kan syfta på:

 NAT – teknik för att ansluta flera datorer till en internetanslutning med en eller några gemensamma IP-adresser, se Network Address Translation
 NAT – en sporadiskt utkommande tidskrift, se Nya Arbetartidningen
 Nat (andeväsen) – den ursprungliga religionen i Burma